Normanby ist

 der Name einer Insel im Pazifischen Ozean, siehe Normanby
 ein Ort in der Region Taranaki in Neuseeland, siehe Normanby (Taranaki)
 ein Ort in der Region Canterbury in Neuseeland, siehe Normanby (Canterbury)
 der Name mehrerer Flüsse in Queensland, Australien, siehe Normanby River, East Normanby River, Granite Normanby River und West Normanby River

Normanby ist Name oder Titel folgender Personen:
 George Phipps, 2. Marquess of Normanby (1819–1890), britischer Politiker und Vizegouverneur der britischen Kolonien Nova Scotia, sowie Gouverneur von Queensland, Neuseeland und Victoria
 John Sheffield, 1. Duke of Buckingham and Normanby (1648–1721), britischer Staatsmann und Dichter